Visoka je naselje u sastavu Općine Unešić, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se oko 7,5 kilometara južno od Unešića.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 52 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Unešić